Шевчук Юрій — український мовознавець.
 Шевчук Юрій Юліанович — російський поет, композитор, співак, художник українсько-татарського походження, лідер гурту «ДДТ».

Див. також 
 Шевчук